Чинампа де Горостиза има више значења:

 Општина Чинампа де Горостиза (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чинампа де Горостиза (Чинампа де Горостиза, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику